Kasteel Du Parc-Locmaria of Kasteeldomein van Herzele, in Herzele, Oost-Vlaanderen,
 Kasteel van Vlamertinge, in Ieper, West-Vlaanderen